Harlösa kan syfta på:

 Harlösa socken – en socken i Skåne
 Harlösa landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Harlösa församling – en tidigare församling i Lunds stift –2006
 Harlösa kyrka –  en kyrkobyggnad
 Harlösa distrikt – ett distrikt i Eslövs kommun och Skåne län 2016–
 Harlösa –  en tätort i Eslövs kommun
 Harlösa station – en järnvägsstation